El acrónimo EPS puede referirse a:

 El PostScript encapsulado (Encapsulated PostScript), un formato de archivo gráfico.
 El poliestireno expandido, un tipo de material polímero.
 El exopolisacárido, un tipo de glúcido.
 El tipo de dirección asistida eléctrica usada en automoción (“electric power steering” o también  “electrical powered steering”).
 El sistema de predicción por conjuntos (“ensemble prediction system”), un sistema probabilístico de predicción del tiempo.
 El código IATA del aeródromo de Portillo, en República Dominicana.
 El Ejército Popular Sandinista, de Nicaragua.
 Una entidad promotora de salud, del sistema de salud en Colombia (Referencia: MiEPS)
 La Sociedad Europea de Física (European Physical Society).
 Earnings per share: beneficio por acción.
 Cualquier “Escuela Politécnica Superior” como:
 La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, de la Universidad de Oviedo.
 La Escuela Politécnica Superior de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid).
 La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (Universidad de Alicante).
 La Escuela Politécnica Superior de Huesca, de la Universidad de Zaragoza.
 La Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de Jaén.
EPS SEGURIDAD.  EPS: Executive Protection Specialist